

Localidades

Saint-Robert (Corrèze)
Saint-Robert (Lot-et-Garonne)

Desambiguações de topônimos